KVM puede referirse a:

 Kernel-based Virtual Machine, una infraestructura de virtualización en Linux.
 K virtual machine, máquina virtual desarrollada por Sun Microsystems.
 Switch KVM, un dispositivo conmutador de monitor, teclado y ratón.